Montalbano ima više značenja:
 Montalbano (Bolonja)
 Montalbano (Brindizi)
 Montalbano (Ferara)
 Montalbano (Firenca)
 Montalbano (Modena)
 Montalbano (Rimini)